XXXIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Даугавпилсе по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Трое спортсменов — Михаил Кореневский, Гунтис Валнерис и Александр Могилянский набрали по 10½ очков. Между ними состоялся дополнительный матч в два круга с укороченным контролем времени — по 20 минут на партию. Во втором круге Кореневский победил Могилянского, остальные партии закончились вничью. По итогам этого матча чемпионом страны стал Михаил Кореневский. На втором месте Гунтис Валнерис, на третьем месте Александр Могилянский.

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»/1987 № 4

Мужчины 1987
Спорт в Даугавпилсе
1987 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1987 году
Спорт в Латвии в 1987 году
Соревнования по шашкам в Латвии